Светозар «Темпо» Вукманович (; (14 августа 1912,  — 6 декабря 2000, Режевичи) — югославский и черногорский государственный деятель, один из руководителей партизанского движения в Югославии, генерал-лейтенант Югославской народной армии. Народный герой Югославии.

Биография

Ранние годы 
Родился 3 августа 1912 в местечке Подгор в семье шахтёра. Черногорец по национальности. Родители — Никола Вукманович и Мария Вукманович (урождённая Пейович). В семье были ещё трое детей: сыновья Джуро и Лука и сестра Милица. Отец некоторое время работал в США, а затем занялся земледелием. После создания Королевства Югославия отец не принял новую власть и ушёл в подполье, позднее был пойман и осуждён на два года тюрьмы.

Светозар окончил начальную школу с отличием, а затем, против родительской воли, со старшим братом поступил в гимназию в Цетине. Состоял в литературном кружке, в восьмом классе стал руководителем кружка. В 1931 году окончил гимназию и со своим сводным братом Бранко прибыл в Белград, где поступил в Белградский университет на факультет права. Окончил его в 1935 году.

Студенческие годы 
Старший брат Джуро, который учился в Париже на философском факультете, был первым, кто рассказал Светозару о Советском Союзе и идеологии коммунизма. Джуро установил связь с коммунистами и вступил во Французскую коммунистическую партию (в 1927 году в Италии он серьёзно заболел, вернулся домой и скоропостижно скончался). Желая продолжить дело брата, Светозар и Бранко (сводный брат) самостоятельно стали добывать советскую литературу и иные труды о марксизме. В партию Светозар не торопился вступать, поскольку та работала в очень тяжёлых условиях, часто её руководителей арестовывали и сажали в тюрьмы, да и сама деятельность партии не была активной. Только после поступления в университет Светозар вступил активно в революционное студенческое движение.

В ноябре 1931 года Вукманович принял участие в демонстрации студентов, за что был исключён из студенческого совета. Некоторое время вынужден был учиться индивидуально, проживал на квартире у Джуро Стругара, своего знакомого. Сводный брат Бранко и друг по гимназии Бранко Драшкович вместе со Светозаром в 1933 году вступили в Коммунистическую партию. Вместе с ним в Партию вступили ряд других одноклассников из гимназии: Новица Уличевич, Димитрие Живанович, Ратомир Попович, Бранко Машанович и тот же Джуро Стругар. С ноября 1934 года Светозар стал организатором молодёжного студенческого движения. С 1933 по 1935 годы подавляющее большинство протестов в Белградском университете были организованы и Вукмановичем.

В апреле 1934 года Светозар впервые был арестован и провёл 8 дней в белградской главной тюрьме. В феврале 1935 года он опять был арестован, когда протестовал против ссылки студентов в концентрационный лагерь в Вышеграде, куда сам и угодил. Там он пробыл с 4 февраля по 20 марта 1935, пока лагерь не закрыли под давлением членов демократических партий. В июне 1935 года Светозар официально защитил диплом и окончил университет.

Довоенная партийная деятельность 
По распоряжению партии Светозар был отправлен в Черногорию для формирования новых ячеек партии и активной пропаганды. Так, он работал в Черногорском Приморье в сёлах от Будвы до Петроваца. Вместе с Николой Джоновичем, послом от Объединённой оппозиции против эксплуататоров, организовал народный сбор с целью протеста против эксплуататоров летом 1935 года. На сборе Светозар зачитал речь от имени рабочих, после сбора его арестовала полиция и отправила на несколько дней в тюрьму в Цетине. Осенью 1935 года он снова прибыл в Белград, где ещё до призыва в армию работал с Углешо Даниловичем в городском комитете Союза коммунистической молодёжи Югославии. Поскольку его брат Лука был арестован за связи с компартией, получать материальную помощь Светозар был вынужден от друга Ника Вучковича. Будучи членом городского комитета СКМЮ в Белграде, он продолжил работу со студентами. После того, как ячейка была раскрыта, его снова бросили в главную белградскую тюрьму, а затем перевели в тюрьму на Аде Циганлие.

В полицейских документах Светозар фигурировал как коммунист, что автоматически лишало его права проходить воинскую службу в школе офицеров запаса, хотя он был дипломированным юристом. Ему пришлось проходить службу в обычных регулярных войсках: сначала в Суботице, а затем в Притшине. В середине 1936 года в Черногории прогремел ещё один партийный провал, Светозара демобилизовали из армии и отправили в тюрьму в Сараево. В течение пребывания в тюрьме с Павлом Ковачичем Светозар активно боролся за улучшение условий обращения с заключёнными. Но в Черногории продолжались массовые аресты коммунистов, поэтому Светозар не только не добился своей цели, но ещё и предстал перед Государственным судом по защите государства. К его же счастью, суд оправдал его, а время, проведённое в тюрьме, было засчитано ему как время службы в армии. В середине 1937 года Светозар был окончательно демобилизован из армии.

Некоторое время он провёл в родном селе, а затем проживал в Петровце на море. Одной из определяющих дальнейшую судьбу Вукмановича стала встреча с Блажо Орландичем, членом Черногорского покраинского комитета Компартии Югославии, которого Светозар знал давно (тот тоже пострадал после раскрытия партийных ячеек в 1936 году). По предложению секретаря комитета Йована Мариновича направился в Никшич, где устроился работать у адвоката Гойко Гарчевича, поддерживавшего КПЮ. В Никшиче Вукманович находился до начала 1938 года, после чего вернулся в Белград. Там по совету Бориши Ковачевича он стал работать помощником адвоката Джуровича и вошёл в объединение адвокатов. Политикой тогда Светозар не занимался активно, но при этом всё-таки попался в руки полиции, когда она обнаружила у него билет члена партии. Он подвергался активным пыткам, но молчал и не выдавал никого. Допрос проводили агенты полиции Светозар Вукович и Джордже Космаяц. Светозар устроил 10-дневную голодовку в знак протеста, после чего его опять отправили на Суд по защите государства, переведя в тюрьму на Аде Циганлие. И там снова Вукманович был оправдан.

Вскоре Светозар вошёл в состав Белградского горкома Компартии Югославии, в июне 1939 года был избран в Сербский покраинский комитет Компартии Югославии. По заданию партии он вёл работу по созданию ячеек в Сербии и Македонии, а также занимался технической стороной, печатая листовки и копируя литературу. Весь напечатанный им агитпроп распространялся по всей Югославии. В августе 1939 года он прибыл в Македонию как инструктор партии, летом 1940 года на правах партийного инструктора Сербии совершил путешествие по городам страны (Ниш, Заечар, шахты разных городов Сербии). В июне 1940 года его избрали в Покраинский комитет на V съезде партии. В октябре 1940 года Светозар был избран в Центральный комитет КПЮ и уже на правах его члена прибыл в Македонию на съезд Македонского покраинского комитета. Именно тогда он получил партийное прозвище «Темпо» благодаря способности выполнять задания партии в короткие сроки.

В годы войны 
Светозар Вукманович был одним из организаторов протестов в Белграде 27 марта 1941, вызванных решением регента Павле подписать пакт с Германией и Италией. В апреле 1941 года Германия объявила войну Югославии и разгромила за считанные дни югославскую королевскую армию. Вукманович не признал капитуляцию и призвал оказать всё возможное сопротивление немецким, итальянским и хорватским оккупантам. 4 июля 1941 в Дедине состоялось заседание Политбюро ЦК КПЮ, на котором было принято решение о начале тотальной партизанской войны. Вукмановичу предстояло выполнять самые разнообразные военные и политические задания. Будучи делегатом Главного штаба НОАЮ и находясь в непосредственном подчинении Иосипу Брозу Тито, Светозар был отправлен в Боснию и Герцеговину: там 13 июля 1941 прошло совещание Боснийско-Герцеговинского покраинского комитета, на котором была принята директива о начале народно-освободительной войны. Вукманович занялся решением организационных вопросов по поводу оказания вооружённого сопротивления.

26 сентября 1941 Вукманович был назначен командиром Главного штаба партизанских отрядов НОАЮ в Боснии и Герцеговине, а затем вошёл в Верховный штаб НОАЮ. До 1942 года он оставался в Боснии и Герцеговине, после чего в начале 1943 года как уполномоченный ЦК КПЮ был отправлен в Македонию. Там он стал создавать один за другим партизанские отряды, поставлять оружие и организовывать связи между отрядами, а 19 марта 1943 с его подачи был образован ЦК Компартии Македонии. Освободительное движение в Македонии, Косово и Метохии и на юге Сербии к 1944 году обрело массовый характер: именно с подачи Вукмановича начались формирования дивизий и корпусов. В Греции и Албании Вукманович также вышел на связь с партизанами, установил сообщение с Болгарской коммунистической партией, тем самым объединив сразу несколько государств Балкан с целью борьбы против фашистских и нацистских оккупантов. В Албании Светозар стал известен благодаря тому, что оказывал давление на албанских коммунистов, требуя от них немедленно разорвать соглашение о временном союзе с националистами из организации «Балли Комбетар».

По возвращению в Сербию Вукманович передал командованию сербскими коммунистическими партизанскими отрядами директиву Тито о необходимости усиления борьбы с подконтрольными эмигрантскому правительству отрядами четников Драже Михайловича. В середине 1944 года Темпо на самолёте совершил перелёт в итальянский Бари, оттуда прибыл на остров Вис, где доложил Политбюро ЦК КПЮ и Верховному штабу НОАЮ об успешном выполнении всех заданий. До ноября 1944 года он пребывал в Македонии, а затем вернулся в освобождённый Белград. Из армии он окончательно демобилизовался уже в звании генерал-полковника.

Политическая деятельность после войны 
После войны Светозар Вукманович стал руководителем Главного политического управления Югославской народной армии и заместителем Министра обороны маршала Тито (с 1944 по 1948 годы). Он же создал спортивное общество «Партизан» и сам выбрал для него название. Позднее Вукманович исполнял следующие обязанности в Правительстве:
 министр горного дела
 глава Совета по энергетике и добывающей промышленности
 глава Совета по промышленности

С 1953 года он возглавлял Экономический совет и был заместителем председателя Союзного исполнительного вече с 1954 по 1958 годы. Состоял в Исполнительном комитете Объединения ветеранов Народно-освободительной войны Югославии. Был председателем Центрального вече Союза синдикатов Югославии с 1958 по 1967 годы. Состоял в Совете Народной обороны, Совете Федерации и Исполнительном комитете Социалистического союза трудового народа Югославии (после смерти Джуро Бакая). С 1945 по 1969 годы — депутат Союзной скупщины. С июня 1948 года член ЦК КПЮ, с 1952 года член Исполкома ЦК КПЮ, с октября 1966 года член Президиума ЦК СКЮ. До IX съезда партии член ЦК СКЮ.

Неоднократно Вукманович в должности главы Союза синдикатов наносил визиты в СССР: первый визит он нанёс зимой 1959 года с семьёй, отдыхая в Подмосковье. Во время одного из своих визитов Вукманович подал прошение о принятии в ЦК КПСС, которое было удовлетворено.

Опала и конец жизни 
Будучи в должности председателя Союза синдикатов Югославии, однажды в интервью на телевидении Вукманович говорил о бедственном положении рабочих. Будучи на грани нервного срыва, он неожиданно заявил, что рабочие должны устроить хорошую забастовку с целью поднятия уровня жизни. В других социалистических государствах забастовка не могла иметь под собой никакой разумной почвы, поскольку это были государства рабочего народа. Тито обвинил Вукмановича в клевете на партию, попытке разжечь мятеж и в наказание изгнал его почти со всех постов. В 1970 году Вукманович вынужден был окончательно удалиться из политики и начал писать мемуары. В своих мемуарах Вукманович упомянул свой последний разговор с Тито, когда тот не только не хотел выслушивать объяснения Вукмановича по поводу забастовок, но и заставлял его выполнять все малейшие прихоти — даже поднимать выпавшие из рук Тито вещи. Тогда Иосипу Брозу было почти 80 лет: по словам Вукмановича, тот был в окружении «подхалимов и лакеев», но власть молодым не желал передавать.

В 1971 году он написал книгу «Революция, которая течёт» (), что стало первым крупным трудом Вукмановича. В 1986 году Светозар вышел из тени, встретившись с музыкантом Гораном Бреговичем из группы «Bijelo Dugme». Брегович вместе с Вукмановичем исполнили старую песню «Падай, сила и неправда» (), которая стала прологом к новому альбому «Плюнь и пой, моя Югославия» (). Ту же песню вместе с Вукмановичем и Бреговичем исполнял хор детского дома имени Любицы Ивезич в Сараево.

Помимо песен, ещё одним увлечением Светозара была живопись: в его доме была большая коллекция ценных картин.

6 декабря 2000 Светозар Вукманович скоропостижно скончался в деревне Режевичи близ Петровца. По собственной воле он был похоронен в Подгоре, рядом с могилой своего брата Луки.

Он был кавалером множества орденов и медалей, в том числе и Ордена Народного героя Югославии, которым был награждён 20 декабря 1951, а также советского Ордена Кутузова I степени.

Труды и мемуары 
 Како и зашто је народноослободилачки покрет Грчке поражен. — Београд, 1950.
 Привредни развој и социјалистичка изградња (1948—1958). — Београд, 1964.
 Актуелни проблеми интеграције. — Београд, 1965.
 Мемоари — Револуција која тече 1—3. — Београд, 1971.
 Mein Weg mit Tito. Ein Revolutionär erinnert sich. — München, 1972.
 Борба за Балкан. — Загреб, 1981.
 Мемоари — Револуција која тече 4—7. — Београд, 1985.
 Да ли су четници Драже Михаиловића фашистички или антифашистички или само колаборационалистички покрет. — Београд, 1990.
 Писма из Режевића. — Цетиње, 1992.

Примечания

Литература

На сербохорватском 
 Светозар Вукмановић. Мемоари Револуција која тече. «Комунист», Београд 1971. година
 Енциклопедија Југославије (књига осма). «Југословенски лексикографски завод», Загреб 1971. година.
 Војна енциклопедија (књига десета). Београд 1975. година.
 «Народни хероји Југославије». Београд: Младост. 1975.
 Миломир Марић Деца комунизма. «Младост», Београд 1987. година.

На английском 
 Pavlowitch, Stevan K. (2008). Hitler’s new disorder: the Second World War in Yugoslavia. Columbia University Press. ISBN 978-0-231-70050-4.

На русском 
 Залесский К. А. Кто был кто во второй мировой войне. Союзники СССР. — М., 2004.
 В. В. Гришин. Катастрофа: от Хрущева до Горбачева. — М.: Алгоритм : Эксмо, 2010.

Югославские партизаны
Члены Президиума ЦК СКЮ
Выпускники юридического факультета Белградского университета
Коммунисты Черногории
Члены Французской коммунистической партии
Члены Совета Федерации СФРЮ
Депутаты Скупщины СФРЮ